een animatieserie van de VPRO, zie Colin (animatieserie)
 een Frans automerk uit 1934-1935, zie Colin (auto)